Antartide
 Monte Minto – nei Monti dell'Ammiragliato
 Canada
 Monte Minto – montagna della Columbia Britannica
 Monte Minto – montagna del Nunavut